Andrzej Konopacki (1932–1990) – polski dziennikarz, dyplomata
 Bronisława Konopacka (1884–1965) – embriolog
 Eugeniusz Konopacki (1906–1954) – harcmistrz, kapitan, dowódca harcerskiego batalionu Wigry w powstaniu warszawskim 
 Ewa Konopacka z domu Ponińska (ur. 1926) – łączniczka w powstaniu warszawskim
 Fabian Konopacki (zm. 1619) – dziekan kapituły katedralnej poznańskiej i warmińskiej 
 Halina Konopacka (1900–1989) – lekkoatletka, dyskobolka
 Hassan Konopacki (1879–1953) – białoruski, rosyjski i polski wojskowy, polityk i dziennikarz narodowości tatarskiej
 Henryk Konopacki (1925–2007) – inżynier chemik, minister przemysłu chemicznego 
 Irena Konopacka-Semadeni (1901–1984) – chirurg stomatolog, „ciotka cichociemnych”, kierownik powstańczego szpitala na Czerniakowie 1944 
 Jan Konopacki (zm. 1530) – biskup chełmiński, skarbnik królewski
 Jan Karol Konopacki (1581–1643) – biskup nominat warmiński 
 Jerzy Konopacki (1477–1543) – wojewoda pomorski
 Maciej Konopacki (zm. 1613) – sekretarz królewski, wojewoda chełmiński, biskup chełmiński
 Mieczysław Konopacki (1880–1939) – embriolog, anatom
 Szymon Konopacki (1790–1884) – poeta i pamiętnikarz 
 Zbigniew Konopacki (1925–2002) – żołnierz Armii Krajowej

Zobacz też 
 Dom Ksawerego Konopackiego w Warszawie – dom Ksawerego Konopackiego (zm. ok. 1880), właściciela i założyciela historycznej Nowej Pragi w Warszawie